Finer Feelings – brano musicale di Kylie Minogue
 Finer Moments – album discografico di Frank Zappa
 Jem Finer –  suonatore di banjo e polistrumentista britannico
 Plymouth New Finer – autovettura mid-size prodotta dalla Plymouth nel 1932
 Yehiel Finer – scrittore polacco naturalizzato israeliano di lingua yiddish

Pagine correlate 
The Finer Things